Alexis Románov puede referirse a:
 Alexis Petrovich Romanov, zarévich ruso, hijo de Pedro I.
 Alekséi Nikoláyevich Románov, tsesarévich ruso, hijo de Nicolás II.